Sivasagar (district), een district van de Indiase staat Assam
 Sivasagar (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Sivasagar